Финал Кубка Германии по футболу 2011 года — заключительный матч розыгрыша Кубок Германии сезона 2010/11. Матч состоялся 21 мая 2011 года на «Олимпийском стадионе» в Берлине. В матче приняли участие «Дуйсбург» и «Шальке 04». Впервые с 2004 года до финала добралась команда из Второй Бундеслиги.

«Шальке» одержал победу со счётом 5:0, повторив собственный рекорд самой разгромной победы в финале (5:0 над «Кайзерслаутерном» в 1972 году), и в пятый раз выиграл Кубок Германии.

В качестве победителя «Шальке» получил право принять участие в матче за Суперкубок Германии против чемпиона Германии дортмундской «Боруссии». Также «Шальке» как победитель получил место в групповом этапе Лиги Европы 2011/12, закончив сезон в чемпионате на 14-м месте.

Команды

Путь к финалу 

В Кубке Германии приняли участие 64 команды, турнир проводился по олимпийской системе. До финала было проведено пять раундов.

Примечание: Первым указано количество голов, забитых участником финала (д: дома; г: на выезде).

Финал

См. также 
 Суперкубок Германии по футболу 2011

Примечания 

Май 2011 года
События 21 мая
Спорт в Германии в 2011 году
Футбол в Европе в 2011 году
Спортивные соревнования в Берлине
Финалы Кубка Германии по футболу
Матчи ФК «Шальке 04»